FA-cupen 1873/1874 var den tredje säsongen av FA-cupen, Englands äldsta nationella fotbollsturnering. Tjugoåtta lag deltog i turneringen, tolv mer än i föregående säsong.

Matcher

Första omgången

Omspel

Andra omgången

Omspel

Tredje omgången

Omspel

Fjärde omgången (semifinal)

Final

Anmärkningslista

Källor
 Rsssf.com

1873/1874
Fotbollssäsongen 1873/1874
1873 i Storbritannien
1874 i Storbritannien